Quintus Pontius Pilatus
 Pilátus, Szabó Magda regénye
 Pilátus Szabó Magda regénye alapján készült televíziós film, rendezője Dombrovszky Linda